Anita Todesco, attrice italiana
Enrico Todesco, calciatore italiano
Mario Todesco, partigiano italiano